FGD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 961 амінокислот, а молекулярна маса — 106 561.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки